Това е списък на протести в България през 2012, който включва някои от протестите от началото на годината.

Протест на ФПС „Зелени Балкани“ (14 март) 
Инициативата не одобрява проекта за новия Закон за горите, който смятат за противоречив и във вреда на обществото. Под надслови като „Искаме гори, не бетон“, "Бай Бойко убива „Алеко“, „Монополите убиват горите“, „Стига монополи“, „Стига подаръци от държавата“, „Ски за децата, не за милионерите“, „Офшорки долу ръцете от планините“, „Спри машината на унищожението – тя ще погълне и твоето райско кътче“, в София се събират близо 1000 души, във Варна 100, а в Пловдив 80. Протести има и в Казанлък.

Протест срещу Прокуратурата (15 март) 
Инициатор на протеста е движението „Антимафия“. Събралите се двадесет души пред сградата на прокуратурата обвиняват прокурори (не поименно) в имотни измами. В същия ден се провежда заседание на Висшия съдебен съвет.

Източници 

Протести в България